Serov puede hacer referencia a:

Serov, una ciudad situada en el óblast de Sverdlovsk, Rusia.
Aleksandr Serov, compositor y crítico musical ruso (1820-1871).
Valentín Serov, pintor ruso, hijo del anterior (1865-1911).
Iván Serov, jefe de la KGB entre 1954 y 1958.